Le point zéro est un concept de métrologie qui désigne une référence ou un état « de base » ou de référence par rapport à quoi sont déterminées des quantités. Ce concept est notamment utilisé dans les contextes suivants :

Topographie 
 Point zéro, lieu depuis lequel les distances routières sont traditionnellement calculées.
 En particulier : point zéro des routes de France, point d’origine des distances sur les routes de France, situé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
 Zero Point est une gare à la frontière entre l'Inde et le Pakistan.
 Point Zéro (Sahara) un lieu du désert du Sahara impliqué dans la Crise migratoire en Europe

Mécanique quantique 
 Point zéro (mécanique quantique), état quantique de la matière au zéro absolu.